

Fisica 
 Frequenza – grandezza fisica, concernente fenomeni periodici o processi ripetitivi
 Frequenza fondamentale – principio della fisica delle onde

Medicina 
 Frequenza cardiaca – numero di battiti del cuore in un determinato periodo di tempo
 Frequenza respiratoria – numero di atti respiratori compiuti in un determinato periodo di tempo

Tecnologia 
 Frequenza d'aggiornamento – numero di volte in un secondo in cui viene ridisegnata l'immagine su un display
 Frequenza dei fotogrammi – frequenza di cattura o riproduzione dei fotogrammi che compongono un filmato
 Modulazione di frequenza – in telecomunicazioni, tecnica di modulazione
 Frequenza di taglio – in elettronica, parametro di definizione delle proprietà dei filtri elettrici
 Frequenza di clock – in elettronica, numero di commutazioni tra i due livelli logici che circuiti logici interni ad un'unità di calcolo o di un microprocessore sono in grado di eseguire in un determinato periodo di tempo

Altro 
 Frequenza – in statistica, numero delle unità statistiche su cui una sua modalità si presenta
 Frequenza infortuni – grandezza riguardante l'incidenza degli infortuni sul lavoro
 Frequenza – parametro dell'esercizio con i pesi

Pagine correlate

Frequency